Podemos diferenciar los siguientes artículos relacionados con el término función lineal:

 Función lineal: Función que se representa en el plano cartesiano como una línea recta.
 Aplicación lineal: Aplicación entre dos espacios vectoriales, que preserva las operaciones de suma de vectores y producto por un escalar.
 Regresión lineal, o ajuste lineal: Método matemático que modeliza la relación entre una variable dependiente Y, las variables independientes Xi y un término aleatorio ε.
 Transformación lineal de intervalos: Aplicación lineal típica con usos variados como proyección de intervalos o planos.